Mimas har flere betydninger:

 Mimas (mytologi) – en gigant i græsk mytologi.
 Mimas (måne) – en af Saturns måner.
 Mimas (musikgruppe) – et dansk rockband